Albaida del Aljarafe kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albaida del Aljarafe (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Albaida del Aljarafe (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar